Il existe deux types de cellules satellites :
 les cellules satellites gliales ;
 les cellules satellites musculaires.